Сава Бакарджиєв (болг. Сава Бакарджиєв; 31 жовтня 1889, Беброво — 1945, Софія) — болгарський військовий діяч у часи царя Бориса ІІІ. 
 Нікола Бакарджиєв (26 вересня 1881, Велико-Тирново, Болгарія — 21 березня 1954, Софія, Болгарія) — болгарський офіцер (генерал піхоти).